As the crow flies (traducibile letteralmente dall'inglese in "come il corvo vola") è un idioma della lingua che significa "in linea d'aria".

Cinema 
 As the Crow Flies – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company
 As the Crow Flies – film del 2014

Letteratura 
 Sulle ali di un sogno (As the Crow Flies) – romanzo di Jeffrey Archer del 1991

Musica 
 As the Crow Flies – album di Steve Von Till del 2000
 As the Crow Flies – album di Advisory Circle del 2011